The Return...... (цяло заглавие The Return...... of the Darkness and Evil) е втори студиен албум на шведската екстремна група Bathory. Издаден е на плоча на 27 май 1985 г. чрез Combat Records.

Състав 
 Куортън – вокали и китара
 Стефан Ларсон – барабани
 Андреас Йохансон – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Батори
Музикални албуми от 1985 година